Le nom Pierre d'Aragon peut renovyer à : 
 Pierre d'Aragon (héritier présomptif de Sicile) (1398 et mort en 1400)
 Pierre  d'Aragon (1068 et mort en 1104)
 Pierre II d'Aragon (c. 1174-1176 et mort en 1213)
 Pierre III d'Aragon (1239/1240 et mort en 1285)